Les élections municipales dans les Côtes-du-Nord ont eu lieu les  et .

Maires sortants et maires élus

Résultats dans les communes de plus de

Dinan 
 Maire sortant : Yves Blanchot (RPR), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Guingamp 
 Maire sortant : François Leizour (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Lannion 
 Maire sortant : Pierre Jagoret (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Loudéac 
 Maire sortant : Yves Ropers (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Saint-Brieuc 
 Maire sortant : Yves Le Foll (PS), ne se représente pas
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 1983
 Liste des communes des Côtes-du-Nord
 Liste des anciennes communes des Côtes-du-Nord

Côtes-du-Nord
Municipales, 1983